Аеропорт Зелена Гура-Бабімост (),  — міжнародний аеропорт, розташований у селі Нове Крамсько, Польща, за 4 км від центру міста Бабімост.

Обслуговує міста так званого Любуського Триміста — Зелена Гура, Сулехув, Нова Суль.

Розташування 
Аеропорт розташований поблизу села Нове Крамсько, на північний схід від агломерації Любуського Триміста. Сполучений автомагістраллю з центром агломерації Зеленою Гурою, який розташований на 34 км на південний захід від летовища.

Розташований на кордоні з Великопольським воєводством за 95 км від Познані. За 30 км від аеропорту проходить автомагістраль A2, за 6 км розташована залізнична станція Бабімост.

Основні параметри 
Площа території, якою оперує аеропорт, становить 450 га. Пропускна потужність — 150 000 пасажирів на рік. Інфраструтктура включає пасажирський та вантажний термінали, технічні будівлі та 16 ангарів (кожен площею 320 м²), які можуть виконувати функції вантажних складів.

В аеропорту працюють пости прикордонної та митної служб. Завдяки віддаленому від житлових кварталів положенню розрахований на обслуговування літаків цілодобово.

Пасажирообіг

Напрямки

Регулярні рейси

Чартерні рейси

Маршрути, що діяли раніше

Пасажиро- та вантажообіг

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Аеропорти Польщі
Зелена Гура
Любуське воєводство